Прометей (міфологія) — грецький титан
 Прометей (клуб) — антирадянський клуб у Варшаві, заснований 1928
 Прометей (супутник) — 5-ий супутник Сатурна
 1809 Прометей — мала планета (астероїд) у Сонячній системі
 Прометей (видавництво) — українське видавництво в Новому Ульмі (1946)
 Прометей (дерево) — остиста сосна, найстаріший відомий організм
 Прометей (журнал) — еміграційний кавказький часопис
 Прометей (премія) — щорічна премія, що вручається Лібертаріанським футуристичним товариством за вільнодумну фантастику.
 Прометей (ревю) — двомісячник французькою мовою
 Прометей (тижневик) — неофіційний орган УРДП для США й Канади
 Прометей (Поема вогню) — симфонічна поема Олександра Скрябіна
 Прометей закутий — трагедія Есхіла
 Прометей — українське інформаційне агентство
 Прометей — фільм 1936 року.
 Прометей (фільм, 2012) — фільм 2012 року режисера Рідлі Скотта.
 Прометей — футбольний клуб з Дніпродзержинська у 1947—1970 роках.
 Прометей — культурний центр у Броварах.
 Прометей постмодернізму — 5-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».

Див. також 
 Прометеїзм — співпраця діаспорних національно-визвольних рухів народів СРСР у 1920-1930-х роках
 Прометеїзм (література)
 Лінійний крейсер «Прометей» — X-303 міжзоряний космічний корабель, побудований на Землі таємно від населення планети з використанням інопланетних технологій.
 Prometheus (значення)